Temper ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gottlob Temper, evangelischer Pfarrer in Ruppertsgrün (Vogtland) und Leiter eines Knabeninstituts 
 Adolph Temper (1827–1905), deutscher Jurist, nationalliberaler Reichstagsabgeordneter, sächsischer Landtagsabgeordneter
 Gottlieb Temper, evangelischer Pfarrer in Neusalza-Spremberg von 1847 bis 1852, geboren in Werdau 
 Julius Eduard Temper (~1830–~1915), Architekt, königlich sächsischer Baubeamter